Cadiz (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Cadiz (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Cadiz (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Cadiz (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental
Cadiz (geslacht), een geslacht van kevers

Cádiz kan verwijzen naar:
Cádiz (provincie), een provincie in Spanje
Cádiz (stad), een stad in Spanje
Cádiz CF, een voetbalclub uit Cádiz
Golf van Cádiz, een baai van de Atlantische Oceaan